Кубок Президента з футболу 2015 — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 28 лютого 2015 року між чемпіоном Ірландії Дандолк та володарем кубка Ірландії Сент-Патрікс Атлетік.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  

2015
Ірландія